Geelzucht, een symptoom
 Icterus (geslacht), een geslacht van de vogelfamilie van troepialen